Oberstudienrat ist im öffentlichen Dienst:

 in Deutschland eine Amtsbezeichnung, siehe dazu: Oberstudienrat (Deutschland)
 in Österreich ein Ehrentitel für besondere Verdienste, siehe dazu: Berufstitel